Phenacogrammus är ett släkte av fiskar. Phenacogrammus ingår i familjen Alestidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Phenacogrammus (Alestidae)